Marentes steht für:

 Marentes (Ibias), Ort in Spanien

Marentes ist der Familienname von:

 Wilson Marentes (* 1985), kolumbianischer Radrennfahrer